Mlýnecký potok ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Mlýnecký potok (Blšanka) (Linzer Bach), Zufluss zur Blšanka
 Mlýnecký potok (Černý potok) (Linzer Bach), Zufluss zum Černý potok (Radbuza)
 Granitzbach (Kettenbach) (Lahrenbecherbach), Zufluss zur Větší Vltavice